Чехия се дели на четиринадесет края (на чешки: kraje) и един столичен град (на чешки: hlavní město).

Източници